Gulling ist ein Stadtteil von Amstetten in Niederösterreich.

Gulling befindet sich nordöstlich von Amstetten zwischen dem Stadtzentrum und Preinsbach im Osten und Eisenreichdornach im Nordosten. Durch Gulling zieht sich eine geologische Störung, wo ein Band von Paragneisen mit dem Weinsberger Granit in Kontakt kommt. Der Stadtteil entwickelte bereits im 19. Jahrhundert, als sich nördlich der Reichsstraße, der heutigen Wiener Straße, Gewerbebetriebe ansiedelten und Zinskasernen errichtet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg breitete sich dieser neue Stadtteil immer weiter aus, bis Gulling schließlich auf die Talstufe der Url stieß und mit den Nachbarorten zusammenwuchs. Im 21. Jahrhundert reicht Gulling mit der Südhangsiedlung auch über diese Geländestufe hinauf.

Literatur 
 Josef Heimerl, Johann Nepomuk Mayrhofer: Die Stadt Amstetten. Ein Heimatbuch. Amstetten 1928

Einzelnachweise 

Geographie (Amstetten)
Ortsteil in Österreich
Ort im Bezirk Amstetten